Agua Caliente puede referirse a lo siguiente
 Reserva índia de Agua Caliente, reserva indígena situada en el Condado de Riverside.
 Agua Caliente Casino, lugar recreativo situado en Rancho Mirage, Condado de Riverside.
 Agua Caliente County Park, parque situado en la localidad Agua Caliente Springs, Condado de San Diego.
 Agua Caliente, localidad (área no incorporada) situada en el Condado de Sonoma.
 Agua Caliente Springs, localidad (área no incorporada) situada en el Condado de San Diego.
 Aeropuerto de Agua Caliente, aeropuerto situado en la localidad Agua Caliente Springs, Condado de San Diego.
 Aguas termales Agua Caliente, zona recreativa de manantiales en el centro del estado de Sonora, México.